Дорі — давньогрецький спис, був однією зі складових озброєння гоплітів.
 Дорі — тип плоскодонного човна.

Прізвище 

 Яков Дорі (1899—1973) — ізраїльський військовик українського походження, перший начальник штабу в Армії оборони Ізраїлю.
 Дорі Артур Михайлович ( 1995) — український футболіст, нападник ФК «Тернопіль».
 Дорі Кулє (Дхорі Куле, ;  1957) — албанський науковець-економіст.

Ім'я 

 Дорі — гном з давньоскандинавської поеми «Пророкування вельви»
 Дорі — гном з казки «Гобіт» Дж. Р. Р. Толкіна.

Топонім 

 Дорі () — місто в Буркіна-Фасо, адміністративний центр області Сахель і провінції Сено.
 Дорі — одна із назв князівства Феодоро в середньовічному Криму.
 Дорі (інші назви Лорі і Каданай) — річка, що протікає в Афганістані і Пакистані.

Див. також 
 «У пошуках Дорі» () — 3D-анімаційний фільм і сиквел мультфільму «У пошуках Немо», запланований до виходу 17 червня 2016.

Прізвища